Propellergetriebe bezeichnet:
 Propellergetriebe (Luftfahrt), Getriebe zwischen Motor und Propeller bei Luftfahrzeugen
 Propellergetriebe (Schifffahrt), Getriebe zwischen Motor und Schiffsschraube
 Propellergetriebe (Windkraftanlage), Getriebe zwischen Rotor und Generator einer Windkraftanlage